Guerriglia – forma di conflitto armato in cui non si sostengono scontri in campo aperto
 Guerra urbana – forma di conflitto armato condotta in aree urbane quali città e metropoli

Musica
 Guerriglia urbana – album dei Latte+ del 2002